„Mousqueton” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Mousqueton” – kanonierka typu Hache z lat 60. XIX wieku, do 1867 roku nosiła nazwę „Canonnière nr 37”
 „Mousqueton” – niszczyciel typu Arquebuse z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy francuskich okrętów